Трес Рејес има више значења:

 Трес Рејес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Рејес, Лас Тетиљас (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трес Рејес (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Рејес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Рејес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Рејес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес Рејес (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Рејес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Рејес (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Рејес (Чаксинкин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Рејес (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Рејес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Трес Рејес (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику